Robert García puede referirse a:

 Robert García (político)
 Robert Garcia (Art of Fighting)
 Robert Garcia (activista)